Liste des maires de Besançon.

Depuis 1789 
Depuis 2020 : Anne Vignot, EELV, ingénieure de recherche
2001-2020 : Jean-Louis Fousseret, PS puis LREM, technicien en micromécanique
1977-2001 : Robert Schwint, PS puis DVG, instituteur
1953-1977 : Jean Minjoz, SFIO puis PS, avocat
1950-1953 : Henri Regnier, RPF, industriel
1947-1950 : Henri Bugnet, Radical-socialiste, avocat
1945-1947 : Jean Minjoz, SFIO, avocat
1944-1945 : Louis Charles Maitre, Président du Comité local de Libération, médecin
1940-1944 : Henri Bugnet, Radical-socialiste, avocat
1940-1940 : Louis Théron, inspecteur des impôts
1939-1940 : Henri Bugnet, Radical-socialiste, avocat
1925-1939 : Charles Siffert, Radical-socialiste, limonadier
1919-1925 : Charles Krug, Radical-socialiste
1912-1919 : Antoine Saillard, Libéral catholique, avocat
1906-1912 : Alexandre Grosjean, Radical-socialiste
1901-1906 : Henri Baigue, Radical-socialiste
1898-1901 : Jean Claudius Albert Gondy, Radical-socialiste, horloger
1888-1898 : Claude François Vuillecard, Radical-socialiste, avoué
1884-1888 : Nicolas Bruand, Radical-socialiste, négociant
1881-1884 : Victor Aristide Delavelle, Radical-socialiste, notaire
1872-1881 : Gustave Oudet, républicain modéré, avocat
1870-1872 : Louis-Joseph Fernier, républicain modéré, horloger
1867-1870 : Léon Proudhon, bonapartiste
1860-1867 : Charles-César Clerc de Landresse, bonapartiste, avocat
1848-1860 : César Convers, républicain puis bonapartiste, avocat
1843-1848 : Léon Bretillot, orléaniste, banquier
1835-1843 : Jean-Agathe Micaud, orléaniste
1830-1832 : Flavien de Magnoncour, orléaniste, propriétaire
1816-1830 : Charles-Suzanne Terrier de Santans, légitimiste, propriétaire
1815-1816 : Antoine Louis Daclin, avocat
1815-1815 : Jacques Monnot
1801-1815 : Antoine Louis Daclin, avocat 
1791-1793 : Joseph Louvot, juge
1790-1790 : Pierre-François Ordinaire, avocat

Ancien Régime

Compléments

Articles connexes 
 Histoire des maires de France
 Conseil municipal
 Élection municipale française

Liens externes 
 Site officiel de l'association des maires de France

Notes et références 

Besançon
Maires